Чемпионат Дании по шахматам 1969 года проходил в Оденсе.

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1969
 DM-Omkamp 1969

Чемпионаты Дании по шахматам
1969 год в шахматах
1969 год в Дании
Спортивные соревнования в Оденсе